A La Liga de 1995–96 foi a 65º edição da liga de Primeira Divisão de Espanha de futebol. Com 20 participantes, o campeão foi o Atlético Madrid.

Classificação final

Ligações externas 
 Sitio Oficial 

La Liga
1995 no futebol
1996 no futebol
Desporto na Espanha em 1995
Desporto na Espanha em 1996